Guillem Ribot Bruguera (1981), joueur de rink hockey espagnol ;
 Josep Llimona i Bruguera (1863-1934), sculpteur catalan ;
 Maria Pilar Bruguera Sábat (1906-1994), doctoresse catalane;
 María Bruguera Pérez (1913-1992), militante féministe libertaire espagnole ;
 Ramón Bruguera Álvarez (1899-1988), footballeur espagnol ;
 Sergi Bruguera Torner (1971), ancien joueur de tennis espagnol ;
 Tania Bruguera (1968), une artiste-plasticienne cubaine.

Entreprise 
 Bruguera, ou Editorial Bruguera, est une maison d'édition espagnole.
Patronyme hispanique